Визентау — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Визентау — замок на северо-востоке одноименной коммуны у подножия Эренбурга.